A Little Bit (Jessica Simpson) (2001), van het album Irresistible
 A Little Bit (Nina Åström), de Finse inzending voor het Eurovisiesongfestival 2000